Belle Prairie ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belle Prairie (Minnesota)
 Belle Prairie (Mississippi), im Yazoo County
 Belle Prairie (Montana), im Dawson County – nicht mehr existent
 Belle Prairie City, im Hamilton County, Illinois